Siegesbrunnen nannte man im Gedenken an den Deutsch-Französischen Krieg erbaute Brunnen wie:
* Siegesbrunnen (Lübeck)
 Siegesbrunnen (Rostock)
 Siegesbrunnen (Wuppertal)